Tag – rzeka w Hiszpanii i Portugalii
 TAG (triacyloglicerole) – organiczne związki chemiczne
 tag (znacznik) – znak lub słowo kluczowe w informatyce
 TAG – edytor tekstu
 tag – podpis grafficiarzy
 Tag – aplikacja do edycji tagów plików audio
 tagowanie – przygotowanie odwołań do bloków kodu